Прва лига 2002/2003 годов — 12-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 14 июля 2002 года и завершился 1 июня 2003 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

2002/2003
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2002 году
Спорт в Словении в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003